Vorsteuer steht für
 Vorsteuer im deutschen Umsatzsteuerrecht, siehe Umsatzsteuergesetz_(Deutschland)#Vorsteuerabzug
 Vorsteuer im österreichischen Umsatzsteuerrecht, siehe Umsatzsteuer (Österreich)
 Vorsteuer im schweizerischen Mehrwertsteuerrecht, siehe Mehrwertsteuer (Schweiz)#Vorsteuern